MLH steht für:
 Flughafen Basel-Mülhausen (IATA-Code)

mlh steht für:
 Mape (Sprache) (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Morobe Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung